Konfession fra (latin confessio) har flere betydninger:

Trosbekendelse
Skriftemål

Se også
Tilståelse (på engelsk confession, af samme latinske rod)